The Invisible Woman (1940), een Amerikaanse romantische komediefilm onder regie van A. Edward Sutherland.
The Invisible Woman (1983), een Amerikaanse komische televisiefilm onder regie van Alan J. Levi.
The Invisible Woman (2013), een Britse biografische dramafilm over Charles Dickens, onder regie van Ralph Fiennes.
Invisible Woman, een superheldin van Marvel Comics.